Wanxian är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 220 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är .

Runt Wanxian är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Wanxian är det största samhället i trakten. Runt Wanxian är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina